Ercolano bezeichnet:
 Ercolano, Stadt in Italien, in der Nähe von Neapel 
 Ercolano (Vorname), männlicher Vorname 
 SS Ercolano, ein 1854 gesunkener Dampfer

Ercolano ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Ercolano (* 1977), italienische Astrophysikerin
 Vincenzo Ercolano (1517–1586), katholischer Bischof von Perugia, Imola und Sarno